Zdobycie Damaszku – zajęcie miasta w roku 1401 w trakcie najazdu Timura na Syrię

Po zwycięskiej bitwie pod Aleppo (1400) Timur Chromy ze swoją armią pomaszerował do Damaszku. Na miejscu doszło do rozmów z Mamelukami o zawarciu pokoju. Z początkiem roku 1401 krótko po zawarciu porozumienia, oddziały mameluckie złamały jednak umowę i dokonały wypadu z miasta, dokonując rzezi 1000 żołnierzy Timura. W tej sytuacji rozpoczęto ostrzał miasta z machin oblężniczych, a wojsko szykowało się do szturmu. Walki trwały 39 dni i przeżyło je zaledwie 40 mameluków. Namiestnik mamelucki został ścięty, a miasto zburzone. Miejscowych mężczyzn zabito, wielu z nich spalono żywcem w miejscowym meczecie. Po zakończeniu walk Timur wyruszył na północ w kierunku Bagdadu.

Bibliografia 
 James Waterson, Wojny Mameluków, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008.

Damaszek